Името Попска носят две български села:

 Попска (Област Велико Търново)
 Попска (Област Габрово)